

Strade
E95 – strada europea San Pietroburgo – Merzifon

Altro 
 E95 – Un carburante costituito dal 95% di etanolo e dal 5% da combustibili di derivazione fossile
 E95 – negli scacchi, codice ECO di alcune linee della variante principale della difesa est indiana